La onomástica puede referirse a:
la onomástica, rama de la lexicografía que estudia los nombres propios;
la onomástica antropológica, rama de la onomástica que estudia los nombres propios de personas;
la onomástica árabe, la forma de nombrar a las personas en lengua árabe.
la onomástica china, la forma de nombrar a las personas en China.
la onomástica japonesa, la forma de nombrar a las personas en Japón.
la onomástica geográfica, rama de la onomástica que estudia los nombres propios de lugares;